Gibellina kan syfta på:
 Gibellina, Trapani – en kommun på Sicilien, Italien
 Gibellina (svampar) – ett släkte av svampar